

Persone
Antonia Bertucci-Pinelli – pittrice italiana
Bruno Bertucci  (1990) – calciatore brasiliano
Gangalando Bertucci di Guiglia (...-1327) – militare italiano
Giacomo Bertucci (1903-1982) – pittore italiano
Giovan Battista Bertucci il Giovane (1539-1614) – pittore italiano
Gian Battista Bertucci il Vecchio o Giovan Battista Bertucci detto il Vecchio (1465/1470-1516) – pittore italiano
Giuseppe Bertucci (1844-1926) – patriota e fotografo italiano
Jacopo Bertucci, noto anche come Iacopone Bertucci, Giacomo Bertucci o Iacopone da Faenza (1502-1579) – pittore e scultore italiano
Leonida Bertucci (...-...) – allenatore di calcio e calciatore italiano
Lodovico Bertucci – pittore italiano
Lucas Marcolini Dantas Bertucci, meglio noto come Lucas (1989) – calciatore brasiliano
Maurizio Bertucci (1949) – giornalista e politico italiano
Michele Bertucci (1493-1520) – pittore italiano
Ughetto Bertucci (1907-1966) – attore italiano
Yves Bertucci (1962) – ex calciatore e dirigente sportivo francese

Altro
Palazzo Bertucci, ora Palazzo Bertucci Tolot – edificio di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma